Qatarees basketbalteam (mannen)
 Qatarees basketbalteam (vrouwen)